Sekijang (Bandar Seikijang), een plaats in Indonesië
Sekijang (Tapung Hilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing